Yves Segers (dirigent) (1978), Belgisch dirigent
 Yves Segers (zanger) (1971), Belgisch zanger